Палибело:

 Палибело (город) — город в Гане.
 Палибело (аэродром) — аэродром, обслуживающий город Палибело.
 Палибело (район) — район в округе Бима, провинция Западные Малые Зондские острова, Индонезия.